kwasa kwasa est une danse créée par l'orchestre Empire Bakuba de Pépé Kallé, en République démocratique du Congo.
 kwasa kwasa désigne de petits canots de pêche ultrarapides de  dans l'archipel des Comores.